Premier League 2007-08 var den 16. sæson siden grundlæggelsen af ligaen. Den fandt sted fra 11. august 2007 til den 11. maj 2008. Ligaen blev for andet år i træk vundet af Manchester United, der dog først afgjorde mesterskabet i den sidste spillerunde med en sejr på 2-0 over Wigan. Inden kampen delte de førstepladsen med Chelsea, der spillede 1-1 med Bolton i deres sidste kamp.

Manchester United og Chelsea kvalificerede sig med de to højeste placeringer til UEFA Champions League 2008-09, mens Arsenal og Liverpool fik adgang til 3. runde af kvalifikationen til denne turnering. Everton på femtepladsen kvalificerede sig til UEFA Cuppen 2008-09 og Aston Villa på sjettepladsen kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup 2008. Reading, Birmingham City og Derby County rykkede med de tre laveste placeringer ned i The Championship.

Stillingen

Statistik

Målscorer

Assister

Eksterne hevnisninger og kilder 
 Den officielle hjemmeside

2007-08
Fodboldsæson 2007-08